El terme acel·lular ('sense cèl·lules') en biologia s'utilitza per referir-se a determinats tipus de vida que existeixen sense la presència d'una estructura cel·lular. Aquest terme comprèn la classificació filogenètica dels virus com a formes de vida. Una vida artificial hipotètica, màquines auto-replicants, i molècules més simples capaces d'auto-replicació, com ara cristalls, no se solen considerar vida.

Alguns biòlegs es refereixen als organismes totalment sincitials com a organismes acel·lulars pel fet que els seus cossos contenen nuclis múltiples que no estan separades per parets cèl·lulars. En aquest cas es tracten d'organismes, teixits o òrgans constituïts per una massa protoplasmàtica no compartimentada per parets cel·lulars. S'aplica especialment a organismes unicel·lulars, com el gènere de les algues acetabulàries, per distingir-los d'altres organismes unicel·lulars més petits i no tan especialitzats. Així, les estructures acel·lulars són sovint multinucleades, com és ara l'endosperma d'algunes angiospermes i les algues sifonals.

Referències 

Frontera de la vida